

Worm 
 Worm, terme anglais pour indiquer un ver informatique
 Worm, rivière d'Allemagne et des Pays-Bas
 WORM : Write Once Read Many, procédé de stockage informatique

Worms 
 Worms, série de jeux vidéo développée par Team17 mettant en scène une bataille de vers de terre (Worm en anglais) dont « Worms » est le premier de la série
 WORMS, acronyme pour World Register of Marine Species,  base de données en ligne ayant pour but de tenir à jour le nom des divers taxons des organismes marins animaux ou végétaux.